Koppelstraat (Bredevoort)
Koppelstraat (Roggel)